Johann Zobel ist der Name folgender Personen:

* Johann Zobel (Politiker) (1578–1631), deutscher Politiker, Bürgermeister in Bremen

 Johann Georg I. Zobel von Giebelstadt († 1580), deutscher Geistlicher, Fürstbischof von Bamberg
 Johann Karl Heinrich von Zobel (1773–1849), deutscher lutherischer Theologe
 Johann Peter Wilhelm Zobel (1814–1896), deutscher Ingenieur
 Johann Philipp Zobel (1794–1840), deutscher Postexpediteur, Bürgermeister und Politiker